Stará republika (anglicky Old Republic) je pojem pro starší období Galaktické republiky (anglicky Galactic Republic) ve fiktivním světě Star Wars, tisíce let před Klonovými válkami.

Dějiny 
Její historie se datuje přibližně do doby 25 000 BBY, kdy se rozšířila technika hyperprostorového cestování a zformoval se řád Jedi. Zakladatelskými planetami byly Corusant, Alderaan, Correlia a Chandrilla, které spolu uzavřely pakt zvaný Galaktická smlouva. V sedmém tisíciletí BBY prochází Republika obdobím Stoleté temnoty, ale na počátku čtvrtého tisíciletí byla zničena většina sithských lordů a v galaxii zavládl věk míru a prosperity. V roce 1032 BBY byla zreformována v mladší Galaktickou republiku.

Reference

Externí odkazy 
 Republika na CSWU

Fiktivní světy
Organizace ve Star Wars